Фінал Кубка Америки з футболу 1983 — два вирішальних матча 32-го розіграшу Кубка Америки. Матчі відбулись 27 жовтня 1983 на стадіоні «Естадіо Сентенаріо» в Монтевідео (Уругвай) та 4 листопада 1983 на стадіоні Фонте-Нова в Салвадорі (Бразилія).

Передісторія 
Здобутки збірних у фінальних матчах

Зустріч збірних у фіналі

Шлях до фіналу

Матчі

Подробиці

Чемпіон

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

1983
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Уругваю з футболу
Події 27 жовтня
Жовтень 1983
Події 4 листопада
Листопад 1983
1983 у Південній Америці